Milz (Thüringen) - plaats in Thüringen
 Milz (rivier) - rivier in Thüringen en Beieren

 Joseph Milz - Duits historicus, archeoloog en archivaris
 Johann Heinrich Milz - wijbisschop van het bisdom Trier
 Alexander Milz - Duits acteur